Kashmirosaurus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'), bekend van de Perm/Carboon afzettingen in de regio van Kasjmir. 

Het werd oorspronkelijk benoemd in 1905 door de Engelse paleontoloog Arthur Smith Woodward als een soort van Archegosaurus, genaamd Archegosaurus ornatus, de 'geornamenteerde'. Meer recentelijk werd erkend dat de soort verschilt van Archegosaurus en hij werd in 1996 in zijn eigen geslacht Kashmirosaurus geplaatst. Een verdere soort Archegosaurus kashmiriensis werd in 1960 benoemd uit dezelfde afzettingen in Kasjmir gebaseerd op specimen GSI 17758 en wordt nu beschouwd als synoniem aan Kashmirosaurus ornatus.

Het holotype is GSI 8672, het achterdeel van een schedel.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram gewijzigd naar Ruta et al (2007) die de verwantschap van Kashmirosaurus met andere archegosauroïden laat zien:

Uitgestorven amfibieën